Бюджéтний рахýнок — рахунок у банку, призначений для використання бюджетних коштів спеціального призначення (на підготовку кадрів, науково-дослідні роботи, утримання дитячих установ і т. ін.).

Державні фінанси
Фінансова термінологія